Hesiocaeca är ett släkte av ringmaskar. Hesiocaeca ingår i familjen Hesionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Hesiocaeca